«Ищу друга на конец света» () — художественный фильм, снятый режиссёром Лорин Скафарией в 2012 году. Премьера фильма в США состоялась 22 июня, в России — 19 июля 2012 года.

Сюжет 
Фильм начинается с сообщения по радио о гибели шаттла «Спасение», который должен был уничтожить приближающийся к Земле громадный астероид размером более 110 км с названием «Матильда», который теперь через 3 недели уничтожит всё живое. Страховой агент Додж Петерсен и его жена в это время сидят в автомобиле у дороги, слушая радио. После этой новости жена Доджа, Линда, молча сбегает из машины по неясной причине.

Телеканалы и радиостанции ведут прямой отсчёт времени до конца света. Каждый человек по-разному хочет провести остаток жизни. В мире отключается мобильная связь и прерывается авиасообщение. Додж продолжает ходить на работу, продавая страховки от конца света, где многие работники уже уволились в преддверии апокалипсиса. Дресс-код отменяется, каждый день объявляется пятницей, а руководящие должности раздаются всем желающим. Возвращаясь домой, Додж пытается объяснить уборщице Эльзе, что больше нет необходимости приходить, но она принимает за попытку уволить её, и Додж берёт свои слова обратно.

Додж посещает вечеринку друга, на которой снимаются все прежние табу — родители угощают детей алкоголем, одни надевают то, что не успели поносить ранее, другие меняют сексуального партнёра каждый день, уже беспечно относясь к ухаживаниям и предохранению. После возвращения в свою квартиру Додж находит старую фотографию и вспоминает свою школьную любовь Оливию. В это время он обнаруживает на пожарной лестнице плачущую Пенни, которая говорит, что порвала со своим парнем Оуэном, и что она никогда не увидит своих родителей, живущих в Англии. Вернувшись в свою квартиру, Пенни передаёт несколько попавших к ней по ошибке писем и говорит, что у Линды был роман с другим мужчиной.

Не зная, что делать дальше, Додж пытается совершить в парке самоубийство, выпив бутылку стеклоочистителя. Однако попытка заканчивается неудачей, на следующий день Додж просыпается в парке, обнаруживая бумажку с надписью «Извините» на своём свитере и бездомного пса, которого Додж называет Сорри (с англ. «Извините») и берёт с собой. Читая дома переданные письма, он находит письмо от Оливии, где она сожалеет о расставании и говорит, что он был любовью всей её жизни. Ночью в городе вспыхивают беспорядки. По телевидению передают, что беспорядки охватили всю страну, поскольку погромщикам в преддверии конца света уже нечего терять. Додж бежит предупредить Пенни, сталкиваясь с нытиком Оуэном, который не понимает намерений Доджа. Пенни и Додж уезжают на её автомобиле, оставляя Оуэна наедине с погромщиками, по пути Додж обещает Пенни помочь ей встретиться с её родителями, если она отвезёт его к Оливии.

После того, как топливо в машине закончилось, Додж и Пенни идут по пустынной дороге. Додж обвиняет Пенни в том, что она не передала ему письмо от Оливии. Та хочет загладить свою вину и останавливает едущий пикап. Водитель грузовика рассказывает попутчикам историю своей жизни. Во время остановки водитель спрашивает Доджа, как он собирается его убить, на что Додж не знает что ответить, в это время пуля попадает водителю в шею. Как оказалось, он специально нанял киллеров для своего убийства, ибо самоубийц в рай не берут. Похоронив водителя, Додж и Пенни берут его автомобиль и останавливаются в придорожном кафе, где Пенни игриво заявляет, что у Доджа сегодня день рождения. Чуть позже Додж и Пенни занимаются любовью в машине. Вскоре их останавливает полицейский за превышение скорости, который, узнав об отсутствии прав на машину, сажает их в тюрьму. Позднее шериф выпускает их на свободу, сетуя на принципиальность арестовавшего их полицейского, и довозит их до Камдена, где живёт Спек, бывший парень Пенни.

Спек вместе со своими друзьями оборудовал бомбоубежище с запасами на полгода и видит себя лидером постапокалиптического общества. Он сообщает Пенни, что у него есть спутниковый телефон, по которому Пенни созванивается со своей семьёй. Пенни сообщает, что она не будет оставаться, потому что обещала Доджу отвезти его к Оливии. Спек одалживает им один из своих автомобилей, напутствуя Доджу беречь Пенни. Они направляются к дому, адрес которого был указан в письме Оливии, но там не оказывается никого. Случайно Пенни в кухонном столе обнаруживает письмо, в котором указан новый адрес Оливии, и Додж с Пенни следующим утром направляются туда. К большому сожалению Пенни, Додж направляется к двери дома, но через несколько минут возвращается назад, сказав, что оставил Оливии записку, отказываясь дать внятное объяснение своим действиям.

По дороге их автомобиль едва не врезается в колонну паломников. Находясь на пляже, Додж и Пенни уже не скрывают нежных чувств друг к другу.

Позднее Додж и Пенни приезжают в Сомерсет к Фрэнку, который удивлён, и вместе с тем, рад приезду Доджа. Фрэнк — отец Доджа, с которым он не виделся 25 лет. Додж и Фрэнк начинают спорить, но в конце концов мирятся. Ночью Додж берёт спящую Пенни и несёт в легкомоторный самолёт, которым управляет Фрэнк, и говорит ей на ухо, что она любовь всей его жизни. Додж с грустью смотрит вослед улетающему самолёту.

Возвращаясь домой, Додж с удивлением обнаруживает дома Эльзу и пытается убедить её идти домой к своей семье, которая вновь не понимает его. Он включает телевизор, где телеведущий в опустевшей студии сообщает о том, что по уточнённым данным астероид прибудет на Землю на неделю раньше первоначального срока и до конца света остаётся 16 часов 26 минут, и завершает свой последний эфир.

Оставшееся время Додж, забравшись в квартиру Пенни, слушает виниловые пластинки из её коллекции. Внезапно гаснет свет. В темноте в гостиной Додж обнаруживает Пенни, которая спрашивает, как Додж мог так просто отпустить её, и говорит о том, что, проснувшись, она велела развернуть самолёт обратно. Додж говорит, что сделал глупость. В последние моменты Додж и Пенни лежат в постели и разговаривают о семье. Во время постепенного разрушения Земли из-за наставшего падения астероида, Додж успокаивает Пенни и признается: «Я с ума по тебе схожу». Пенни говорит, что надеялась на их спасение, на что Додж отвечает, что они уже спасли друг друга и что он счастлив, встретив её. В последний момент Пенни улыбается сквозь слёзы, и фильм заканчивается надвигающейся белой вспышкой сзади неё.

В ролях 
 Стив Карелл — Додж Петерсен
 Кира Найтли — Пенелопа «Пенни» Локхарт
 Уильям Петерсен — Глен, водитель грузовика
 Адам Броди — Оуэн, парень Пенни
 Конни Бриттон — Диана
 Мелани Лински — Карен
 Роб Кордри — Уоррен
 Дерек Люк — Спек, бывший парень Пенни
 Тонита Кастро — Эльза, уборщица
 Джим О’Хейр — шериф
 Мартин Шин — Фрэнк, отец Доджа
 Нэнси Карелл — Линда, жена Доджа

Создание фильма 
Фильм стал дебютной режиссёрской работой Лорен Скафарии. Съёмки фильма были начаты в мае 2011 года в Лос-Анджелесе незадолго до предсказанного американским сектантом Гарольдом Кэмпингом конца света, назначенного на 21 мая. По словам самой Скафарии, она «хотела бы сохранить сценарий на самом человеческом уровне и рассказать историю отношений, того, что люди будут делать, и как масштабные события затронут человека с чувствами по отношению к другому человеку».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  
 «Ищу друга на конец света» на сайте Box Office Mojo

Апокалиптические фильмы
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фантастические фильмы 2012 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Научно-фантастические фильмы США
Роуд-муви США‎
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Лорин Скафарии
Фильмы США 2012 года